Лі Кван Су — південнокорейський актор.
 Лі Кван Су (1892—1950) — корейський письменник та поет .